Мастика се може односити на:
 
 Мастика (пиће)